Тунисская Профессиональная лига 1 2005/2006 () — 51-й сезон чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости в 1956 году.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2005/06 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2005/06 на сайте goalzz.com 

2005/2006
Тунис
Тунис
Спорт в Тунисе в 2005 году
2006 год в Тунисе
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006